Le tournoi de tennis de Bois-le-Duc est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1998, classée en catégorie Tier III, se dispute à Rosmalen du 15 au .

Julie Halard remporte le simple dames. En finale, elle bat Miriam Oremans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabine Appelmans et Miriam Oremans.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bois-le-Duc
 Saison 1998 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1998
Bois le Duc
Sport aux Pays-Bas en 1998
Tennis en juin 1998